Опера — станции метро, названные по расположению рядом с главными оперными театрами своих городов:
 Опера (станция метро, Будапешт)
 Опера (станция метро, Мадрид)
 Опера (станция метро, Париж)